Чемпіонат СРСР з футболу 1967 (клас «А», друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи класу «А». У турнірі брали участь 59 команд. Переможцем чемпіонату став клуб Динамо (Кіровабад).

Попередній етап

1 підгрупа

2 підгрупа

3 підгрупа

Фінальний турнір

Фінал за 1-3 місця 

Матч за перше місце

| colspan="3" style="background:#fcc;"|листопад 1967

|}

Турнір за 4-6 місця

Посилання 

1967
СРСР